Vilkitski peut faire référence à :

Patronymes 
 Andreï Vilkitski (1858-1913), un explorateur de l'Arctique russe ;
 Boris Vilkitski (1885-1961), un explorateur de l'Arctique russe, fils du précédent

Toponymes 
 Détroit de Vilkitski, un détroit de l'archipel de Severnaïa Zemlya ;
 Îles Vilkitski dans l'archipel Nordenskiöld, à l'est de la mer de Kara ;
 Île Vilkitski au sud de la mer de Kara ;
 Île Vilkitski dans les îles De Long, dans la mer de Sibérie orientale ; 
 Les îles Vilkitski sous-groupe de l'île Vilkitski, qui appartient aux îles Komsomolskaïa Pravda dans la mer de Laptev.